

Ізобільне — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Ізобільне — село, Степногорська міська адміністрація, Акмолинська область

Ізобільне — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область

Ізобільне — село, Автономна Республіка Крим, Алуштинська міська рада
 Ізобільне — село, Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Ізобільне — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район

 Ізобільне — селище Менжинської сільради у Нікопольському районі Дніпропетровської області знято з обліку рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів від 27 липня 1989 року.

Див. також 
 Ізобільний